Die Vasilije-Ostroški-Kirchengebäude sind Gotteshäuser, die dem Heiligen Vasilije Ostroški dem Wundertäter, einem der größten und meist verehrten Heiligen der Serbisch-orthodoxen Kirche geweiht sind.

Bosnien und Herzegowina 
 Kirche Hl. Vasilije Ostroški in Avtovac, einem Dorf der Opština Gacko
 Kirche Hl. Vasilije Ostroški in Donja Lupljanica, einem Dorf in der Opština Derventa
 Kirche Hl. Vasilije Ostroški in der Stadt Istočno Sarajevo
 Kirche Hl. Vasilije Ostroški in Pribeljci, einem Dorf in der Opština Šipovo

Serbien 
 Kirche Hl. Vasilije Ostroški in Banatsko Veliko Selo, einem Dorf in der Opština Kikinda
 Kirche Hl. Vasilije Ostroški in Novi Beograd, einem Stadtbezirk der serbischen Hauptstadt Belgrad
 Kirche Hl. Vasilije Ostroški in Novi Banovci, einem Dorf in der Opština Stara Pazova
 Kirche Hl. Vasilije Ostroški in der Stadt Šabac

Siehe auch:
 Basiliuskirche